L'adjectif corinthien qualifie tout ce qui est relatif à la ville grecque de Corinthe.

 L'ordre corinthien, dernier des trois ordres architecturaux grecs ;
 Le casque corinthien, caractéristique de l'armement hoplitique ;
 Les épîtres aux Corinthiens, deux livres du Nouveau Testament ;
 Le Corinthien, un cauchemar dans Sandman.

Voir aussi